Antonis Kalogiannis (; Atenas, 3 de agosto de 1940 - 11 de febrero de 2021) fue un cantante griego.

Biografía 
En 1966, Kalogiannis se reunió con el compositor Mikis Theodorakis, quien lo ayudó a lanzar su carrera. Durante la junta griega, se exilió y grabó canciones de protesta con Maria Farantouri. Durante la década de 1980, se estableció como un cantante del género romántico en Grecia.

El 11 de febrero de 2021, Antonis Kalogiannis falleció de un ataque cardíaco a la edad de 80 años.

Discografía 

 Κάτι φταίει.
 Τα πρώτα μου τραγούδια.
 Ερωτικά.
 Συνοικισμός Α (1972).
 Για μια σταγόνα αλάτι (1973).
 Τα λιοτρόπια (1974).
 Τι ώρα νά 'ναι.
 Τραγούδια Μ. Θεοδωράκη.
 Γράμματα στο Μακρυγιάννη (1979).
 Τα σημερινά (1981).
 Μικραίνει ο κόσμος (1983).
 Μικρά Ερωτικά (1984).
 Και που λες Ευτυχία (1985).
 Επικινδυνα παιχνιδια (1990).
 Σε ανύποπτο χρόνο (1991).
 Αντίθετη Πορεία (1993).
 Ιστορίες αγγέλων (1997).

Referencias

Enlaces externos 
 
 

Cantantes masculinos de Grecia